Omlette steht in der Schweiz für:

 Pfannkuchen
 Omelett